Hårda viljor kan syfta på:

 Hårda viljor (1921) – en amerikansk film från 1921 med originaltiteln The Miracle of Manhattan
 Hårda viljor (1923) – en svensk film från 1923
 Hårda viljor (1932) – en amerikansk film från 1932 med originaltiteln Lady and Gent